Osoby o tym nazwisku:
 Adam Guziński – polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Grzegorz Guziński – polski wokalista